Венгрия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбертвиле (Франция) в шестнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 24 спортсменов (13 мужчин, 11 женщин), которые выступили в соревнованиях по биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, конькобежному спорту и шорт-треку.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1992
Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года